Příjmení Kovaljov () nosí více významných osobností:

 Alexandr Mitrofanovič Kovaljov (1923–2010) – sovětský marxisticko-leninský filosof
 Alexej Kovaljov (* 1973) – ruský hokejista
 Anatolij Kovaljov (1923–2002) – sovětský diplomat a básník
 Boris Kovaljov (* 1965) – ruský historik
 Dmitrij Kovaljov (* 1982) – ruský házenkář
 Jurij Kovaljov (1934–1979) – sovětský fotbalista ruské národnosti
 Michail Kovaljov (1897–1967) – sovětský generál a vysoký důstojník
 Nikolaj Kovaljov (* 1986) – ruský sportovní šermíř
 Sergej Kovaljov –  existuje více nositelů téhož jména a příjmení
 Vitalij Kovaljov (* 1968), ukrajinský zpěvák (bas)